Каран Сони () — американский актёр индийского происхождения, известный по своим ролям в фильмах «Безопасность не гарантируется» и «Дэдпул». Он также появился в сериалах «Бета», «Другой космос» и «Блант говорит».

Карьера 
В 2013 году Сони сыграл в сериале Amazon Studios «Бета». Сериал был отменён после первого сезона. В 2014 году Сони снимался в рекламных роликах для AT&T. В 2015 году Каран появился в сериале «Другой космос», созданном Полом Фигом, в роли капитана Стюарта Липински. Этот сериал также был отменён после выхода первого сезона. В этом же году он появился в эпизодах «Мелиссы и Джоуи», «Голдберги» и «100 шагов: Успеть до старших классов». Также в 2015 году Сони начал сниматься в роли Мартина в сериале «Блант говорит» наряду с Патриком Стюартом. Сериал был продлён на второй сезон, премьера которого состоялась в 2016 году.

В 2016 году Сони появился в фильме «Дэдпул» в роли таксиста Допиндера и в фильме «Охотники за привидениями» в роли доставщика пиццы Бенни.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 
 

Киноактёры США
Выпускники Школы драматического искусства Университета Южной Калифорнии
Выпускники Университета Южной Калифорнии